Premier-Avril ou I(er)-Avril ou 1(er)-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

,  jour de l'année du calendrier grégorien, le  en cas d'année bissextile.

Société 

Un premier-Avril ou poisson d'avril désigne une tradition occidentale qui consiste à faire une plaisanterie, voire un canular, le , à ses connaissances ou à ses amis.

Fiction 

 Rue du Premier avril, adresse fictive du professeur de mensonge dans le roman de littérature étrangère « Le Professeur de mensonge » de Mark Kharitonov ;

 Rond-point du premier avril, adresse fictive d'un carrefour supposé destiné à recevoir un bordel, dans un canular belge publié à l'occasion d'un premier avril.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou de régions francophones, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Rafle de Juifs et d'Alsaciens par les Allemands à Hautefort en Dordogne.
 Exécutions, déportations et destructions à Marignier en Haute-Savoie, par l'occupant allemand assisté de collaborateurs, à la recherche de maquisards.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 1 de Abril » ou « Uno de Abril » ou « Primero de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 1 de Abril, à Cuautitlán, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
01